Toponímia:
 Pereira (Colòmbia), capital del departament de Risaralda i ciutat de l'Eix cafeter de Colòmbia 
 Paso Pereira, localitat de l'Uruguai a l'oest del departament de Cerro Largo, limítrof amb Tacuarembó 
 Biografies:
 Adalberto Pereira dos Santos (Taquara, 1905 — Rio de Janeiro, 1984), general i polític brasiler 
 Alejandro Américo Pereira Amorím (Caracas, 1977), futbolista veneçolà 
 Álvaro Daniel Pereira Barragán (Montevideo, 1985), futbolista uruguaià d'ascendència nigeriana 
 Cristiano Pereira Figueiredo (Munic, Alemanya, 1990), futbolista portuguès 
 Darío Silva Pereira (Treinta y Tres, Uruguai, 1972), jugador de futbol que jugava com davanter 
 Dejalma Pereira Dias dos Santos (São Paulo, 1929), futbolista brasiler 
 Denílson Pereira Neves (São Paulo, 1988), futbolista brasiler
 Eduardo Fernando Pereira Gomes (Lisboa, 1981), futbolista capverdià 
 Eliseu Pereira dos Santos (Angra do Heroísmo, 1983), futbolista portuguès que ocupa la posició de migcampista 
 Ernani Pereira (Belo Horizonte, Brasil, 1978), futbolista naturalitzat azerbaidjanès 
 Fabiano Pereira Da Costa (Marília, São Paulo), futbolista brasiler que ocupa la posició de migcampista 
 Fernando Pereira (1950 – 1985), fotògraf holandès 
 Fredson Câmara Pereira (Monção, 1981), futbolista brasiler que va jugar de centrecampista 
 Gabriel Antonio Pereira (Montevideo, 1794 - 1861), polític uruguaià, President de la República (interí) el 1838 i 6è President constitucional entre 1856 i 1860
 Gómez Pereira (Medina del Campo, 1500 -1567 ?), filòsof, metge i humanista espanyol
 João Pereira o João Pedro da Silva Pereira (Lisboa, 1984), futbolista portuguès 
 João Manuel Pereira da Silva (Nova Iguaçu, 1817 — París, 1898), historiador, escriptor, periodista, advocat i polític brasiler
 Jonathan Pereira Rodríguez (Vigo, 1987), futbolista 
 Jorge da Silva Pereira (Niterói, 1949), futbolista brasiler 
 José Pereira Rebouças
 Juan Carlos Pereira Luis (Valladolid, 1968), futbolista castellà que ocupava la posició de davanter 
 Lois Xosé Pereira (Lugo, 1965) escriptor gallec 
 Luís Edmundo Pereira (Juazeiro, 1949), futbolista brasiler 
 Marcelo Pereira Surcin (Rio de Janeiro, 1971), futbolista brasiler 
 Nelson Pereira dos Santos (São Paulo, 1928) director de cinema brasiler 
 Valdir Pereira (Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 1929 – 2001), futbolista brasiler 
 Rafael Pereira da Silva (Petrópolis, Brasil, 1990), futbolista brasiler 
 Rúben Pereira (1991), jugador d'escacs portuguès 
 Rui Pereira (? -Lisboa, 1384), capità portuguès 
 Sueliton Pereira (1986), futbolista brasiler
 Tomás Pereira (São Martinho do Val, Famalicão, 1645 - 1708), jesuïta, matemàtic i científic portuguès que va viure la major part de la seva vida a la Xina 
 Venceslau Brás Pereira Gomes (Brasópolis, 1868 — Itajubá, 1966), advocat i polític brasiler; president de Brasil (1914 - 1918)
 Victorio Maximiliano Pereira Páez (Montevideo, 1984), futbolista uruguaià 
 Washington Luís Pereira de Sousa (Macaé, 1869 — São Paulo, 1957), historiador i polític brasiler president del país